Felipe Massa, brazilski dirkač formule 1, * 25. april 1981, São Paulo, Brazilija.

Dirkaška kariera 

Massa je prvič nastopil v Formuli 1 v sezoni 2002 na dirki za Veliko nagrado Avstralije z moštvom Sauber. Prvo uvrstitev med dobitnike točk je dosegel že na svoji drugi dirki za Veliko nagrado Malezije s šestim mestom. V sezoni 2003 je bil testni dirkač za moštvo Ferrari, potem pa v sezonah  in  znova dirkal pri moštvu Sauber.

V sezoni 2006 je pri moštvu Ferrari kot stalni dirkač nadomestil rojaka Rubensa Barrichella. Prvo uvrstitev na stopničke je dosegel na Veliki nagradi Evrope. V drugem delu sezone sta se tako Ferrari kot Massa občutneje popravila in Brazilec je dosegel svoji prvi zmagi na dirkah za Veliko nagrado Turčije in na veselje številnih brazilskih navijačev tudi na domači dirki za Veliko nagrado Brazilije, ob tem pa je dosegel še štiri uvrstitve na stopničke kar je bilo dovolj za skupno tretje mesto v prvenstvu. V prihodnji sezoni 2007 se mu po upokojitvi Michaela Schumacherja in dobrih obetih glede konkurenčnosti Ferrarija obeta celo možnost za boj za naslov prvaka, toda dobil bo novega močnega moštvenega kolego, Kimija Räikkönena, pred katerim pa je imel vsaj na začetku sezone lepo prednost v večjem poznavanju dirkalnika. Zaradi več okvar in napak je odpadel iz boja naslov prvaka že pred zaključkom sezone, toda da je osvojil četrto mesto v prvenstvu. Od  je z Valtterijem Bottasom nastopal za Williams. Po  je že napovedal upokojitev, toda po nepričakovanem prestopu Bottasa k Mercedesu je podaljšal kariero še za .

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 

|-
|
!Red Bull Sauber Petronas
!Sauber C21
!Petronas 02A 3.0 V10
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAL6
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|style="background:#CFCFFF;"| SMR8
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA5
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#CFCFFF;"| KAN9
|style="background:#DFFFDF;"| EU6
|style="background:#CFCFFF;"| VB9
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#CFCFFF;"| NEM7
|style="background:#CFCFFF;"| MAD7
|style="background:#EFCFFF;"| BELRet
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
| ZDA
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|
|
|
|
! 13.
! 4
|-
| 
! Red Bull Sauber Petronas
! Sauber C23
! Petronas 04A 3.0 V10
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAL8
|style="background:#CFCFFF;"| BAH12
|style="background:#CFCFFF;"| SMR10
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA9
|style="background:#DFFFDF;"| MON5
|style="background:#CFCFFF;"| EU9
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#CFCFFF;"| FRA13
|style="background:#CFCFFF;"| VB9
|style="background:#CFCFFF;"| NEM13
|style="background:#EFCFFF;"| MADRet
|style="background:#DFFFDF;"| BEL4
|style="background:#CFCFFF;"| ITA12
|style="background:#DFFFDF;"| KIT8
|style="background:#CFCFFF;"| JAP9
|style="background:#DFFFDF;"| BRA8
|
|
|
! 12.
! 12
|-
| 
! Sauber Petronas
! Sauber C24
! Petronas 05A 3.0 V10
|style="background:#CFCFFF;"| AVS10
|style="background:#CFCFFF;"| MAL10
|style="background:#DFFFDF;"| BAH7
|style="background:#CFCFFF;"| SMR10
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA11†
|style="background:#CFCFFF;"| MON9
|style="background:#CFCFFF;"| EU14
|style="background:#DFFFDF;"| KAN4
|style="background:#FFFFFF;"| ZDADNS
|style="background:#EFCFFF;"| FRARet
|style="background:#CFCFFF;"| VB10
|style="background:#DFFFDF;"| NEM8
|style="background:#CFCFFF;"| MAD14
|style="background:#EFCFFF;"| TURRet
|style="background:#CFCFFF;"| ITA9
|style="background:#CFCFFF;"| BEL10
|style="background:#CFCFFF;"| BRA11
|style="background:#CFCFFF;"| JAP10
|style="background:#DFFFDF;"| KIT6
|
|
! 13.
! 11
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari 248 F1
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#CFCFFF;"| BAH9
|style="background:#DFFFDF;"| MAL5
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| SMR4
|style="background:#FFDF9F;"| EU3
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA4
|style="background:#CFCFFF;"| MON9
|style="background:#DFFFDF;"| VB5
|style="background:#DFFFDF;"| KAN5
|style="background:#DFDFDF;"| ZDA2
|style="background:#FFDF9F;"| FRA3
|style="background:#DFDFDF;"| NEM2
|style="background:#DFFFDF;"| MAD7
|style="background:#FFFFBF;"| TUR1
|style="background:#CFCFFF;"| ITA9
|style="background:#EFCFFF;"| KITRet
|style="background:#DFDFDF;"| JAP2
|style="background:#FFFFBF;"| BRA1
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| 3.
|style="background:#FFDF9F;"| 80
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari F2007
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS6
|style="background:#DFFFDF;"| MAL5
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#FFFFBF;"| ŠPA1
|style="background:#FFDF9F;"| MON3
|style="background:#000000; color:#ffffff"| KANDSQ
|style="background:#FFDF9F;"| ZDA3
|style="background:#DFDFDF;"| FRA2
|style="background:#DFFFDF;"| VB5
|style="background:#DFDFDF;"| EU2
|style="background:#CFCFFF;"| MAD13
|style="background:#FFFFBF;"| TUR1
|style="background:#EFCFFF;"| ITA  Ret
|style="background:#DFDFDF;"| BEL2
|style="background:#DFFFDF;"| JAP6
|style="background:#FFDF9F;"| KIT3
|style="background:#DFDFDF;"| BRA2
|
|
|
|
! 4.
! 94
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari F2008
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#EFCFFF;"| MALRet
|style="background:#FFFFBF;"| BAH1
|style="background:#DFDFDF;"| ŠPA2
|style="background:#FFFFBF;"| TUR1
|style="background:#FFDF9F;"| MON3
|style="background:#DFFFDF;"| KAN5
|style="background:#FFFFBF;"| FRA1
|style="background:#CFCFFF;"| VB13
|style="background:#FFDF9F;"| NEM3
|style="background:#CFCFFF;"| MAD17†
|style="background:#FFFFBF;"| EU1
|style="background:#FFFFBF;"| BEL1
|style="background:#DFFFDF;"| ITA6
|style="background:#CFCFFF;"| SIN13
|style="background:#DFFFDF;"| JAP7
|style="background:#DFDFDF;"| KIT2
|style="background:#FFFFBF;"| BRA1
|
|
|
|style="background:#DFDFDF;"|2.
|style="background:#DFDFDF;"|97
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari F60
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#CFCFFF;"| MAL9
|style="background:#EFCFFF;"| KITRet
|style="background:#CFCFFF;"| BAH14
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#DFFFDF;"| MON4
|style="background:#DFFFDF;"| TUR6
|style="background:#DFFFDF;"| VB4
|style="background:#FFDF9F;"| NEM3
|style="background:#FFFFFF;"| MADDNS
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
! 11.
! 22
|-
| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
! Ferrari F10
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFDFDF;"| BAH2
|style="background:#FFDF9F;"| AVS3
|style="background:#DFFFDF;"| MAL7
|style="background:#DFFFDF;"| KIT9
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#DFFFDF;"| MON4
|style="background:#DFFFDF;"| TUR7
|style="background:#CFCFFF;"| KAN15
|style="background:#CFCFFF;"| EU11
|style="background:#CFCFFF;"| VB15
|style="background:#DFDFDF;"| NEM2
|style="background:#DFFFDF;"| MAD4
|style="background:#DFFFDF;"| BEL4
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#DFFFDF;"| SIN8
|style="background:#EFCFFF;"| JAPRet
|style="background:#FFDF9F;"| KOR3
|style="background:#CFCFFF;"| BRA15
|style="background:#DFFFDF;"| ABU10
|
|
! 6.
! 144
|-
|rowspan="2"| 
! Scuderia Ferrari Marlboro
!rowspan="2"| Ferrari 150° Italia
!rowspan="2"| Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS7
|style="background:#DFFFDF;"| MAL5
|style="background:#DFFFDF;"| KIT6
|style="background:#CFCFFF;"| TUR11
|style="background:#EFCFFF;"| ŠPARet
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#DFFFDF;"| KAN6
|style="background:#DFFFDF;"| EU5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 6.
!rowspan="2"| 118
|-
! Scuderia Ferrari
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| VB5
|style="background:#DFFFDF;"| NEM5
|style="background:#DFFFDF;"| MAD6
|style="background:#DFFFDF;"| BEL8
|style="background:#DFFFDF;"| ITA6
|style="background:#DFFFDF;"| SIN9
|style="background:#DFFFDF;"| JAP7
|style="background:#DFFFDF;"| KOR6
|style="background:#EFCFFF;"| INDRet
|style="background:#DFFFDF;"| ABU5
|style="background:#DFFFDF;"| BRA5
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari F2012
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#CFCFFF;"| MAL15
|style="background:#CFCFFF;"| KIT13
|style="background:#DFFFDF;"| BAH9
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA15
|style="background:#DFFFDF;"| MON6
|style="background:#DFFFDF;"| KAN10
|style="background:#CFCFFF;"| EU16
|style="background:#DFFFDF;"| VB4
|style="background:#CFCFFF;"| NEM12
|style="background:#DFFFDF;"| MAD9
|style="background:#DFFFDF;"| BEL5
|style="background:#DFFFDF;"| ITA4
|style="background:#DFFFDF;"| SIN8
|style="background:#DFDFDF;"| JAP2
|style="background:#DFFFDF;"| KOR4
|style="background:#DFFFDF;"| IND6
|style="background:#DFFFDF;"| ABU7
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA4
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|
! 7.
! 122
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari F138
! Ferrari 056 2.4 V8
|style="background:#DFFFDF;"| AVS4
|style="background:#DFFFDF;"| MAL5
|style="background:#DFFFDF;"| KIT6
|style="background:#CFCFFF;"| BAH15
|style="background:#FFDF9F;"| ŠPA3
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#DFFFDF;"| KAN8
|style="background:#DFFFDF;"| VB6
|style="background:#EFCFFF;"| NEMRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAD8
|style="background:#DFFFDF;"| BEL7
|style="background:#DFFFDF;"| ITA4
|style="background:#DFFFDF;"| SIN6
|style="background:#DFFFDF;"| KOR9
|style="background:#DFFFDF;"| JAP10
|style="background:#DFFFDF;"| IND4
|style="background:#DFFFDF;"| ABU8
|style="background:#CFCFFF;"| ZDA12
|style="background:#DFFFDF;"| BRA7
|
|
! 8.
! 112
|-
| 
! Williams Martini Racing
! Williams FW36
! Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAL7
|style="background:#DFFFDF;"| BAH7
|style="background:#CFCFFF;"| KIT15
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA13
|style="background:#DFFFDF;"| MON7
|style="background:#CFCFFF;"| KAN12†
|style="background:#DFFFDF;"| AVT4
|style="background:#EFCFFF;"| VBRet
|style="background:#EFCFFF;"| NEMRet
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#CFCFFF;"| BEL13
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#DFFFDF;"| SIN5
|style="background:#DFFFDF;"| JAP7
|style="background:#CFCFFF;"| RUS11
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA4
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|style="background:#DFDFDF;"| ABU2
|
|
! 7.
! 134
|-
| 
! Williams Martini Racing
! Williams FW37
! Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF;"| AVS4
|style="background:#DFFFDF;"| MAL6
|style="background:#DFFFDF;"| KIT5
|style="background:#DFFFDF;"| BAH10
|style="background:#DFFFDF;"| ŠPA6
|style="background:#CFCFFF;"| MON15
|style="background:#dfffdf;"| KAN6
|style="background:#FFDF9F;"| AVT3
|style="background:#dfffdf;"| VB4
|style="background:#CFCFFF;"| MAD12
|style="background:#dfffdf;"| BEL6
|style="background:#FFDF9F;"| ITA3
|style="background:#EFCFFF;"| SINRet
|style="background:#CFCFFF;"| JAP17
|style="background:#dfffdf;"| RUS4
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#dfffdf;"| MEH6
|style="background:#000000; color:#ffffff"| BRADSQ
|style="background:#DFFFDF;"| ABU8
|
|
! 6.
! 121 
|-
| 
! Williams Martini Racing
! Williams FW38
! Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t
|style="background:#dfffdf;"| AVS5
|style="background:#dfffdf;"| BAH8
|style="background:#dfffdf;"| KIT6
|style="background:#dfffdf;"| RUS5
|style="background:#dfffdf;"| ŠPA8
|style="background:#dfffdf;"| MON10
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#dfffdf;"| EU10
|style="background:#CFCFFF;"| AVT20†
|style="background:#CFCFFF;"| VB11
|style="background:#CFCFFF;"| MAD18
|style="background:#EFCFFF;"| NEMRet
|style="background:#dfffdf;"| BEL10
|style="background:#dfffdf;"| ITA9
|style="background:#CFCFFF;"| SIN12
|style="background:#CFCFFF;"| MAL13
|style="background:#dfffdf;"| JAP9
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA7
|style="background:#DFFFDF;"| MEH9
|style="background:#EFCFFF;"| BRARet
|style="background:#DFFFDF;"| ABU9
! 11.
! 53
|-
|
!Williams Martini Racing
!Williams FW40
!Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF;"| AVS6
|style="background:#CFCFFF;"| KIT14
|style="background:#DFFFDF;"| BAH6
|style="background:#DFFFDF;"| RUS9
|style="background:#CFCFFF;"| ŠPA13
|style="background:#DFFFDF;"| MON9
|style="background:#EFCFFF;"| KANRet
|style="background:#EFCFFF;"|AZERet
|style="background:#DFFFDF;"| AVT9
|style="background:#DFFFDF;"| VB10
| MADWD
|style="background:#DFFFDF;"| BEL8
|style="background:#DFFFDF;"| ITA8
|style="background:#CFCFFF;"|SIN11
|style="background:#DFFFDF;"| MAL9
|style="background:#DFFFDF;"| JAP10
|style="background:#DFFFDF;"| ZDA9
|style="background:#CFCFFF;"| MEH11
|style="background:#DFFFDF;"| BRA7
|style="background:#DFFFDF;"| ABU10
|
!11.
!43
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam brazilskih dirkačev

Zunanje povezave 

 
 

Brazilski dirkači
Brazilski vozniki Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1